

Persone
 Pisanello, pittore e medaglista
 Vincenzo Pisanello, vescovo italiano
 Pietro Pisanello, farmacista italiano

Altro
 5000 lire "Pisanello", moneta commemorativa
 Pisanello – cognome italiano